Михайлены () — название ряда населённых пунктов в Молдавии.
 Михайлены — село в Бричанском районе.
 Михайлены — село в Рышканском районе.